Moussa Sanogo (voetballer, 1983), Ivoriaans voetballer die als aanvaller onder meer in België en Vietnam speelde
Moussa Sanogo (voetballer, 1987), Ivoriaans voetballer die als doelman onder meer in Thailand en Ivoorkust speelde